Сокращение нескольких организаций:
 Союз Юных Фашисток — Авангард
 Союз Юных Фашистов — Авангард